Wandhoff ist der Familienname folgender Personen:

 Paul Erich Wandhoff (1879–1934), deutscher Geodät
 Rolf Wandhoff (1917–1995), deutscher Regierungspräsident

Siehe auch:
 Wandhoff-Findling